Rottmanner ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Rottmanner (1809–1843), deutscher Komponist, Domkapellmeister am Speyerer Dom
 Karl Rottmanner (1783–1824), deutscher Dichter, Philosoph und Politiker
 Odilo Rottmanner (1841–1907), deutscher Bibliothekar, Theologe und Stiftsprediger
 Simon Rottmanner (1740–1813), deutscher Kameralist, Agrarreformer, Jurist, Gutsbesitzer und Autor

Siehe auch:
 Rottmann (Begriffsklärung)